Seatonville peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Seatonville, un village du comté de Bureau dans l'Illinois.
 , un quartier de Louisville dans le Kentucky.